Santa Margarita kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 
 Santa Margarita, Filippinerna – en kommun i Filippinerna

Mexiko 

 Isla Santa Margarita, ö, Baja California Sur, 
 Santa Margarita, Veracruz, ort, Misantla,

Spanien 

 Santa Margalida (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears,

Se även
Margarita (olika betydelser)

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar